Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на 7. Светском првенству у атлетици на отвореном 1999. одржано је на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија између 26. и 28. августа 1999.

Титулу освојену у Атини 1997., одбранио је трећи пут заредом Иван Педросо са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовала су 45 такмичара из 32 земаље.

  Аустралија (2)
  Белгија (1)
  Боцвана (1)
  Бразил (1)
  Бугарска (2)
  Гана (1)
  Грчка (1)
  Египат (1)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Јапан (3)
  Јерменија (1)
  Југославија (1)
  Јужна Кореја (1)
  Кајманска Острва (1)
  Канада (2)
  Катар (1)
  Кина (2)
  Куба (2)
  Мароко (1)
  Немачка (2)
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Саудијска Арабија (1)
  САД (3) 
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (2)
  Француска (3)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи светски резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку удаљ пре првенства (26. августа 1999), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Иван Педросо|| || 8,60 || 26. јун
|-
| 2.|| Јаго Ламела ||  || 8,56 || 24. јун
|-	 
| 3.|| Џејмс Бекфорд||  || 8,50 || 24. јун
|-
| 4.|| Хуанг Лино Мартинез ||  || 8,56 || 24. јун
|-	 
| 5.|| Карлос Каладо||  || 8,34 || 18. јун
|-
| 6.|| Мохамед Мерсал ||  || 8,31 || 30. јун
|-
| 7.|| Роман Шчуренко ||  || 8,30 || 25. јул
|-
| 8.|| Луиз Фалипе Мелиз ||  || 8,23 || 25. јул
|-
| 9..|| Ерик Валдер||  || 8,22 || 17. април
|-
| 10. || Константин Краусе||  || 8,21|| 3. јул
|-
|
|-
| =15. || Данијел Јахић||  || 8,18  || 28. мај
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 8,05 м. Норму су прескочила 3 такмичара (КВ), а осталих 9 се квалификовал на основу постигнутог резултата (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
,

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за мушкарце отвореном после 7. Светског првенства 1983—1999.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на светским првенствима на отвореном у скоку удаљ за мушкарце

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном